Австралия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене (Бельгия) в шестой раз за свою историю, и завоевала две серебряные и одну бронзовую медали. Сборная страны состояла из 13 спортсменов (12 мужчин, 1 женщина).

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1920 года